Pronura  — род коллембол из семейства из Neanuridae и надсемейства Neanuroidea (Poduromorpha).

Классификация 
Известно около 50 видов. Встречаются в Неотропике, Афротропике, юго-восточной Азии и Австралии. Коллемболы рода Pronura относятся к семейству Neanuridae, к надсемейству Neanuroidea из подотряда Poduromorpha (или отряда).

 Семейство Neanuridae (типовой род — Neanura MacGillivray, 1893)
 Подсемейство Neanurinae Börner, 1901
 Триба Paleonurini
 Род Pronura

Список видов 

Это самый большой род семейства.

 Pronura aciculifer Cassagnau, 1996

 Pronura aequalis Cassagnau, 1991

 Pronura alata Cassagnau, 1996

 Pronura amazonica Cassagnau & Oliveira, 1990

 Pronura anjavicola Cassagnau, 1996

 Pronura annapurnensis Cassagnau, 1991

 Pronura australica (Yosii, 1966) Greenslade P & Deharveng, 1991:852

 Pronura bidoup Deharveng, L et Smolis, A, 2002:2

 Pronura bipartita Cassagnau, 1991

 Pronura bouakensis Cassagnau, 1996

 Pronura caeca Cassagnau, 1996

 Pronura camerounensis Cassagnau, 1996

 Pronura capitata Cassagnau, 1991

 Pronura celisi Cassagnau, 1996

 Pronura clavisetis (Yoshii, 1981)

 Pronura curviseta Cassagnau, 1996

 Pronura dandicola Cassagnau, 1991

 Pronura diplochaeta Cassagnau, 1991

 Pronura dorsolateralis Deharveng, L et Bedos, A, 1993:191

 Pronura edaphica Cassagnau, 1991

 Pronura elegans Cassagnau, 1996

 Pronura erythrina Cassagnau, 1991

 Pronura fluctuans Cassagnau, 1996

 Pronura gosainkundi Cassagnau, 1991

 Pronura indiana Salmon, 1969

 Pronura kilimanjarica Delamare Deboutteville, 1953, t.t.

 Pronura kyandolirensis Cassagnau, 1996

 Pronura laminata Cassagnau, 1996

 Pronura lemurica Cassagnau, 1996

 Pronura longiseta Cassagnau, 1991

 Pronura madagascariensis Cassagnau, 1996

 Pronura major Cassagnau, 1996

 Pronura mignardi Massoud, 1963

 Pronura nana Cassagnau, 1996

 Pronura nepalica Cassagnau, 1991

 Pronura ornata Deharveng, L et Bedos, A, 1993:190

 Pronura parvati Cassagnau, 1991

 Pronura plumosa Cassagnau, 1991

 Pronura pomorskii Smolis & Deharveng, 2006

 Pronura prima Cassagnau, 1996

 Pronura prodoni Cassagnau, 1991

 Pronura pumilio Cassagnau, 1996

 Pronura regularis Cassagnau, 1996

 Pronura reticulata Cassagnau, 1991

 Pronura ruwenzoriensis Cassagnau, 1996

 Pronura seticola Cassagnau, 1991

 Pronura setimigrans Cassagnau, 1996

 Pronura shimicola Cassagnau, 1991

 Pronura sphaeroculata Cassagnau, 1996

 Pronura straturata Cassagnau, 1996

 Pronura travei Cassagnau, 1991

 Pronura trisetosa Cassagnau, 1996

 Pronura trisulensis Cassagnau, 1991

Литература 
 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF fulltext
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive — Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.
 Börner, C. 1901. Zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna von Bremen und der Nachbardistrikte. Beitrag zu einer Apterygoten-Fauna Mitteleuropas. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, XVII. Band, Heft 1, Mai 1901, p.1-141.
 Deharveng, L. et Bedos, A. 1993. New Paleonura and Pronura species (Collembola, Neanurinae) from Thailand., Zoologica Scripta, Vol. 22, No.2, 1993, p.183-192.

Примечания

Литература 
 Salmon, J.T. 1964. «An Index to the Collembola, Volume 1», Royal Society of New Zealand, Bulletin No.7, Wellington, p.1-144.

Ссылки 
 Список видов Коллембол

Неануриды
Роды коллембол